Чорномо́рська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь Чорного моря.

 Чорноморська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Чорноморська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Чорноморська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Чорноморська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Чорноморська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Чорноморська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Чорноморська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Чорноморська вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Чорноморська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Чорноморська вулиця — вулиця в місті Харків.
 У місті Херсон:
 Чорноморська вулиця;
 2-а Чорноморська вулиця.
 Чорноморська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці